In 2018 werd het 108ste Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraibana de Futebol en werd gespeeld van 7 januari tot 8 april. Botafogo werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Degradatiegroep

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib